Блок Ивана Рыбкина — избирательный блок, участвовавший в выборах в Госдуму в 1995 году и набравший более 1,39 % голосов. Ориентация — поддержка власти, левоцентризм. Лидеры — И. П. Рыбкин, А. Н. Чилингаров.

История

Создание блока 
8 июня 1995 года на II конференции объединения «Регионы России» Иван Петрович Рыбкин, являвшийся на тот момент времени председателем Государственной думы РФ 1-го созыва был избран председателем объединения. 21 июля 1995 года группой политических деятелей и лидеров во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым был подписан документ о создании Блока левоцентристской ориентации.

Первоначально сформированный значительным количеством политических сил блок, подвергся дальнейшему разделению. Первоначально от блока отделилась Федерация Независимых Профсоюзов России и Российская объединённая промышленная партия, а затем движение «Моё Отечество» во главе с Борисом Громовым, решившие идти на выборы в Государственную думу 2-го созыва собственными блоками и объединениями. После этих отделений объединение «Регионы России» фактически оказалось ядром блока, а сам он был переименован в Блок Ивана Рыбкина.

Официальными учредителями Блока Ивана Рыбкина выступили движение «Согласие» Ивана Рыбкина, объединение «Регионы России», Народное движение «Россия» Игоря Шичанина, Российский Союз Молодежи, общественно-политическое движение «Союз реалистов» Юрия Петрова. Кроме того, учёный-океанограф Артур Чилингаров, принимавший в то время активное участие в политической жизни страны, несмотря на своё личное членство в отделившейся от Блока левоцентристской ориентации Российской объединённой промышленной партии, был включён в состав первой тройки общефедерального избирательного списка Блока Ивана Рыбкина на выборах в Думу, куда также вошли Иван Рыбкин и Юрий Петров.

Выборы в Государственную думу 1995 года 
На выборах в Государственную Думу 1995 года Блок Ивана Рыбкина набрал 1,39 % (17 место из 43 находившихся в избирательном спике политических организаций), не преодолев таким образом 5-процентный барьер. Всего по стране за блок было отдано 962 165 голосов.

После выборов 
Несмотря на не прохождение Блока в Государственную Думу, ряд его членов оказался избранными в мажоритарных округах. В частности, депутатами было избрано 10 членов объединения «Регионы России»: Иван Рыбкин и Артур Чилингаров, Адриан Пузановский (от Аграрной партии), Владимир Уткин (от КРО), а также прошедшие в качестве независимых кандидатов Олег Морозов, Владимир Медведев, Владимир Гоман, Юрий Уткин, Виктор Медиков и Александр Дзасохов.

Артур Чилингаров являлся в Думе одним из организаторов группы независимых депутатов «Российские регионы», в которую на февраль 1996 года вошло 42 депутата, в том числе 5 членов Движения РР (Чилингаров, Медведев, Морозов, Гоман и Медиков). В группу вошёл первоначально также Александр Дзасохов, но затем перешёл в «Народовластие». Пузановский вошёл в Аграрную депутатскую группу, Владимир Уткин вошёл в «Народовластие», Юрий Уткин — сначала в Аграрную группу, затем стал независимым. Иван Рыбкин в Думе остался внефракционным депутатом.

Оценки 
Левоцентристский Блок Ивана Рыбкина наряду с правоцентристским блоком «Наш дом—Россия» (НДР) рассматривается как первый образчик партии власти в российской политической истории. Причём левое крыло оказалось нежизнеспособным, а блоку НДР предоставился шанс получить хороший результат, потому что возглавлявший его харизматичный премьер-министр России Черномырдин в то время заметно превосходил по популярности президента Ельцина.

Доктором юридических наук Валентиной Лапаевой поражение Блока Ивана Рыбкина на выборах 1995 года связывается с тем, что он сразу же оказался «приписан» массовым сознанием к «партии власти» и это «обнажило искусственность декларируемых различий», созданных с целью получения усилиями «сверху» двух крупных право- и левоцентристских избирательных блоков (НДР и Блока Рыбкина), которые, по идее их создателей, должны были отобрать голоса избирателей от радикально ориентированных политических группировок.

Примечания 

Избирательные блоки в России
Выборы 1995 года в России